Zahodna konferenca je lahko:

 Zahodna konferenca (MLS), ena od dveh konferenc v Major League Soccer (MLS).
 Zahodna konferenca (NBA), ena od dveh konferenc v National Basketball Association (NBA).
 Zahodna konferenca (WNBA), ena od dveh konferenc v Women's National Basketball Association (WNBA, ženski različici NBA).
 Zahodna konferenca (NHL), ena od dveh konferenc v NHL.
 Eno od prvotnih imen trenutne Big Ten Conference, univerzitetne atletske konference v ZDA.